Александрюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Александрюк, Виктор Ильич (1922—1991) — советский лётчик-истребитель, командир звена истребительного авиационного полка, Герой Советского Союза, капитан.
 Александрюк, Пётр Ильич (1904—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.